Höhendorf steht für folgende Ortschaften: 

 die Ortsteile Altastenberg, Hoheleye, Langewiese, Lenneplätze, Mollseifen und Neuastenberg der Stadt Winterberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Höhendorf (Gemeinde Rappottenstein), Katastralgemeinde von Rappottenstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Witzhelden, einen Stadtteil von Leichlingen (Rheinland) im Rheinisch-Bergischen Kreis

Siehe auch:
 Hohendorf